Ida – Krétai nimfa a görög mitológiában, Zeusz dajkája
Ida – A nimfáról elnevezett hegység Krétán
 Amerikai Egyesült Államok
Ida (Arkansas)
Ida (Kentucky)
Ida (Louisiana)
Ida megye, Iowa
Ida (Michigan)
Ida Township (Michigan)
Ida Township (Minnesota)
Ida (Virginia)

Egyéb
Ida (családnév)
Ida (keresztnév)
Ida (film)